Montenerini – abitanti di Montenero Sabino
Montenerini – abitanti di Montenero d'Orcia